Warmé peut faire référence à : 
 Camille Warmé dite Helluvah (née en 1982), musicienne française.
 Vulfran Warmé (1797-1835), journaliste et homme de lettres français.